Rahner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rahner (1905–2008), österreichischer Komponist und Klaviervirtuose
 Helmut Rahner (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Hugo Rahner (1900–1968), deutscher katholischer Kirchenhistoriker
 Johanna Rahner (* 1962), deutsche römisch-katholische Theologin (Fundamentaltheologie, Dogmatik, Ökumenische Theologie)
 Karl Rahner (Musiker) (1903–1970), deutscher Kantor und Kirchenmusikdirektor
 Karl Rahner (1904–1984), deutscher katholischer Theologe
 Martin Rahner, deutscher Filmeditor

Rahner steht auch für:
 Rote Bete